Stuber ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Stuber (1880–1929), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Ernst Stuber (1891–1971), Schweizer Fabrikant
 Friedrich Stuber (1864–1945), Schweizer Lehrer und Politiker
 Fritz Stuber (* 1939), Schweizer Architekt und Stadtplaner
 Georges Stuber (1925–2006), Schweizer Fußballspieler
 Hans Stuber (1895/1896–1956), Schweizer Automobilrennfahrer
 Johann Georg Stuber (1722–1797), französischer Pfarrer und Sozialreformer
 Helmut Stuber (1925–2017), deutscher Jurist
 Nikolaus Gottfried Stuber (1688–1749), deutscher Maler
 Petra Stuber (* 1956), deutsche Theaterwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Scott Stuber, US-amerikanischer Filmproduzent
 Thomas Stuber (* 1981),  deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Volkmar Stuber (* 1970 oder 1971), deutscher Musher
 Werner Stuber (1900–1957), Schweizer Turnierreiter

Stuber ist ein Filmtitel

 Stuber – 5 Sterne Undercover

Siehe auch:
 Stüber (Begriffsklärung)